Ernst Langlotz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Langlotz (1895–1978), deutscher Klassischer Archäologe
 Ernst Langlotz (Fußballspieler) (1920–1992), deutscher Fußballspieler
 Franz Langlotz (1876–1953), deutscher Kunstsammler
 Hermann Langlotz (1895–1964), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Beratenden Landesversammlung von Rheinland-Pfalz